Jaime Quijandría Salmón (Lima, 19 de junio de 1943 - Ib. 30 de diciembre de 2013) fue un economista y político peruano.

Biografía 
Jaime Quijandría fue hijo de Lola Salmón de la Jara y Benjamín Quijandría. Nieto de la escritora Lastenia Larriva y hermano del también ministro Álvaro Quijandría Salmón.

Estudió en el colegio Maristas de la ciudad de Lima y luego ingresó a la Universidad Nacional Agraria La Molina para estudiar Economía, posteriormente estudió una maestría en Ciencias Sociales con mención en Economía en la Universidad de La Haya y un postgrado en Economía y Gobierno en la Universidad de Essex, en el Reino Unido.

Fue director del Instituto Nacional de Planificación y Presidente Ejecutivo de Empresa Nacional de Comercialización de Insumos, así como Director Superior (Viceministro) de Economía.  

Fue consultor de la UNCTAD y del Acuerdo de Cartagena, así como Secretario General Adjunto de ALADI. Presidió el directorio de Petro-Perú y fue Gerente General de Lima Gas y de YPF. 

Fue Director Ejecutivo del Banco Mundial entre 2004 y 2006 y del Banco Interamericano de Desarrollo entre 2006 y 2008. Fue socio fundador de Laub & Quijandría Consultores y Abogados en 2008.

En 1967 contrajo matrimonio con Laura Aída Acosta Velasco, con quien tuvo cuatro hijos: Gabriel (16/4/1969), Rodrigo (5/11/1970), Martín (28/10/1974) y Laura (31/7/1979).

Gobierno de Alejandro Toledo

Ministro de Energía y Minas 
El 28 de julio de 2001 fue nombrado Ministro de Energía y Minas por el presidente Alejandro Toledo; como tal inició un plan para captar mayores inversiones en minas y mejorar las condiciones para que las inversiones continúen en el país; además participó de las negociaciones con Bolivia para la exportación de gas conjuntamente con Perú. Cabe resaltar que en su gestión se lanzó el concurso público internacional para la compra de las empresas eléctricas Egasa y Egesur en Arequipa, que luego daría lugar a masivas manifestaciones en dicha región del Perú. Permaneció en el cargo hasta julio de 2003. 

Luego de la recomposición del gabinete en febrero de 2004, Quijandría regresó a la cartera de Energía y Minas. Como ministro inauguró el proyecto de gas en Camisea, que contó con 1.330 millones de euros en inversión, participó la concesión de Las Bambas junto a ProInversión y reglamentó la estabilización de los precios de los combustibles. En octubre del mismo año renunció al Ministerio para asumir la dirección ejecutiva del Banco Mundial, en representación de Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Ministro de Economía 

El 25 de julio de 2003, fue nombrado Ministro de Economía y Finanzas. Como ministro impulsó el proyecto del Gas de Camisea, mediante solicitudes de créditos por más de 500 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento y a bancos privados; logró el apoyo del BID para mejorar la posición competitiva del Perú en el mercado mundial, propició la reforma tributaria con leyes para implementar la bancarización y luchar contra la evasión de impuestos. Renunció al cargo y fue nombrado nuevamente Ministro de Energía y Minas.

Obras 

 El futuro de la empresa del estado: el caso del sector petrolero (1993)

Genealogía

Referencias

Enlaces externos 
Estirpe Ministerial

Nacidos en Lima
Fallecidos en Lima
Alumnado de la Universidad Nacional Agraria La Molina
Economistas de Perú
Ministros de Economía y Finanzas de Perú
Ministros de Energía y Minas de Perú
Presidentes de Petroperú